Karakter
 Sandokan, a maláj kalóz

Tévéfilmek
 Sandokan a felkelő. A tigris még él! (1977), olasz egész estés film

Tévéfilmsorozatok
 Sandokan (1976), olasz televíziós filmsorozat (más címe: Sandokan - A maláj tigris)
 Sandokan (1991), spanyol televíziós rajzfilmsorozat
 Sandokan (1992), olasz televíziós rajzfilmsorozat
 Sandokan visszatér (1996), olasz televíziós filmsorozat
 Sandokan fia (1998), olasz televíziós filmsorozat